

Patronyme 
 Joachim Streich (1951-2022) est un ancien attaquant de football d'Allemagne de l'Est. 
 Johannes Streich (1891-1977) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Rita Streich (1920-1987) est une soprano allemande.